Palthen, latinisiert Palthenius, ist der Familienname von

 Hartmann Palthenius, deutscher Buchdrucker, Bruder und Nachfolger von Zacharias Palthenius
 Jakob Palthen (1683–1746), deutscher Jurist, Richter am Hofgericht Greifswald
 Johann Franz von Palthen (1725–1804), deutsche Jurist und Schriftsteller
 Johann Philipp Palthen (1672–1710), deutscher Historiker und Sprachforscher
 Samuel Palthen (1679–1750), schwedisch-pommerscher Jurist, Vizepräsident am Obertribunal Wismar
 Zacharias Palthenius (1570–1614), deutscher Buchdrucker und Verleger in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Palten